THD steht für:

 Tageshöchstdosis, maximale Tagesdosis eines Arzneimittels
 Thai Smile Airways, eine thailändische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Technische Hochschule Darmstadt, ehemalige Bezeichnung der Technischen Universität Darmstadt
 Technische Hochschule Deggendorf
 Through Hole Device, per Through Hole Technology eingebaute elektronische Bauteile
 Total Harmonic Distortion, Verzerrung eines harmonischen Signals
 Transanale Hämorrhoidal-Arterien-Ligatur

ThD steht für:
 Doktor der Theologie, meist verliehen von anglikanischen Universitäten

THD